Эусеби Арнау-и-Маскорт (; , , Испания — , , Испания) — испанский и каталонский .

Жизнь и творчество 
Художественное образование получил в барселонской Школе изящных искусств, под руководством Хосе Гамота. Продолжил своё обучение в Риме (1887), затем в барселонской школе Льоджа. В 1895—1902 годах находился в Париже, где посещал академию Жюлиана. Венувшись на родину, сотрудничал со скульпторами Пабло Гаргальо и Жозепом Дуньяхом. Совместно со скульптором Жозепом Льимона занимался украшением собора св. Энграсии в Сарагосе. Как скульптор и архитектор принимал участие в возведении таких построек, как каса Льео Морера, каса Аматлар, отель «Испания», дворец Каталонской музыки, госпиталя Сан-Пабло (все в Барселоне). Работал также совместно с архитектором Энриком Санье над зданиями каса Руперт Гаррида, храм Святого Сердца и др. Был известен как талантливый медальер. Свои скульптурные произведения Э. Арнау создавал в стиле классического модерна. Академик Королевской академии изящных искусств Каталонии.

Творчество Э. Арнау было отмечено почётным дипломом на Всемирной выставке в Барселоне (1888), рядом других наград и премий.

Галерея

Примечания

Литература 

 Santiago Alcolea i Gil. Escultura Catalana del Segle XIX. — Barcelona, Fundació Caixa de Catalunya, 1980.
 Volumen 2 (2004). La Gran Enciclopèdia en català. — Barcelona, Edicions 62. ISBN 84-297-5430-X.

Академики Испании